– japońska skoczkini narciarska, uczestniczka Mistrzostw Świata 2009 w Libercu.

Po raz pierwszy na międzynarodowej arenie wystartowała 1 marca 2006 w Zaō w konkursie Pucharu Kontynentalnego i zajęła w nim 21. miejsce. Cztery dni później w Sapporo uplasowała się na czwartej pozycji w konkursie FIS. 17 marca 2007 w Tarvisio wzięła udział w mistrzostwach świata juniorów i została sklasyfikowana na 21. pozycji. Rok później w Zakopanem była 26., a w 2009 roku w Szczyrbskim Jeziorze zajęła siódme miejsce.

20 lutego 2009 wzięła udział w konkursie o mistrzostwo świata w Libercu i zajęła w nim 21. miejsce.

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 Profil zawodniczki na oficjalnej stronie FIS 
 

Urodzeni w 1990
Japońskie skoczkinie narciarskie